DKW steht für:
 DKW, ehemalige deutsche Automobil-, Motorrad- und Kühlgerätemarke
 Dampfkraftwerk, siehe Kraftwerk
 Debattierklub Wien, deutsch- und englischsprachiger Debattierklub in Wien 
 DKW-Kanal, Abkürzung für Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal, linker Zufluss des Rench-Flutkanals (linker Nebenlauf der Rench) bei Wagshurst, Stadt Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; siehe Acher-Rench-Korrektion 
 Doppelkreuzungsweiche, siehe Eisenbahnweiche #Kreuzungsweichen
 Bahnhof Küchwald (DS100-Code)

Siehe auch:
 DKV

Abkürzung